SS poate fi:

 SS - Schutzstaffel, organizație paramilitară ce reprezenta baza Partidului Nazist
 Waffen-SS (SS Înarmat) a fost o unitate de luptă din Schutzstaffel ("SS"), condusă de Reichsführer-SS Heinrich Himmler
 ß, literă în alfabetul german
 Sudanul de Sud, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .ss, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sudanul de Sud
 Sassari, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 SS Lazio este un club de fotbal din Roma, Italia
 SS Progresul Timisoara, fost club de fotbal din Timișoara
 Leibstandarte SS Adolf Hitler, securitatea de elită personală a lui Adolf Hitler
 Corpul al XV-lea SS de cavalerie cazacă, corp de cavalerie germană din timpul celui de-al Doilea Război Mondial
 Synergistic Software, fost dezvoltator de jocuri video cu sediul în Seattle

S.S. 
 S.S. Cosmos
 S.S. Pennarossa
 S.S. Virtus
 S.S. Murata
 S.S. San Giovanni
 S.S. Folgore/Falciano

Rachete balistice intercontinentale 
 SS-17, prima rachetă balistică intercontinentală care a intrat în serviciu în URSS
 SS-6
 SS-7
 SS-8
 SS-11
 SS-13
 SS-19
 SS-20
 SS-25
 SS-27